Hintersteinberg ist der Name folgender Orte:

 Hintersteinberg (Samerberg), Ortsteil von Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hintersteinberg (Gemeinde Steinberg), Ortsteil von Steinberg am Rofan, Bezirk Schwaz, Tirol